

Geografia 
 Magno – frazione di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia

Onomastica 
 Magno – nome proprio di persona italiano maschile
 Magno – famiglia patrizia veneziana

Personaggi 
 Magno – personaggio dei fumetti DC Comics
 Magno – personaggio dei fumetti Quality Comics

Persone 
 Magno (m. 235) – usurpatore contro l'imperatore romano Massimino Trace
 Magno (fl. 455-460) – politico dell'Impero romano d'Occidente
 Magno (fl. 518) – politico bizantino
 Magno – martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Magno di Anagni – vescovo di Trani, venerato come santo martire dalla Chiesa cattolica
 Magno di Füssen – monaco eremita tedesco, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Magno di Milano – arcivescovo di Milano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Magno di Oderzo – vescovo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Alberto Magno – religioso domenicano tedesco
 Basilio Magno – vescovo e teologo greco antico, venerato dalle Chiese cristiane
 Celio Magno – poeta italiano
 Giovanni Magno – arcivescovo cattolico, teologo, storico e genealogista svedese
 Irish Magno – pugile filippina
 Michele Magno – sindacalista e politico italiano
 Monzio Magno – politico dell'Impero romano sotto l'imperatore Costanzo II
 Olao Magno – umanista, geografo e arcivescovo cattolico svedese
 Sabiniano Magno – generale dell'Impero romano d'Oriente

Pagine correlate 
San Magno
Magnus